Enopla är en klass av djur. Enopla ingår i fylumet slemmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Slemmaskar
Enopla